

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Jaryszów – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Jasień 
 Jaryszów - wieś w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Ujazd

Miejscowości na Ukrainie
 Jaryszów – wieś w rejonie mohylowskim obwodu winnickiego na Podolu.

Przypisy